W Polsce 
 Kołodziąż – wieś w woj. mazowieckim, w pow. siedleckim, w gminie Wodynie 
 Kołodziąż – wieś w woj. mazowieckim, w pow. węgrowskim, w gminie Sadowne
 Kołodziąż –  gromada w powiecie węgrrowskim

Zobacz też 
 Kołodziąż-Rybie